Tan Tan Airport (arabiska: مطار طانطان الشاطئ الأبيض) är en flygplats i Marocko. Den ligger i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Tan Tan Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Tan Tan Airport är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Tan Tan Airport ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Tan Tan Airport. Runt Tan Tan Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tan-Tan,  km öster om Tan Tan Airport. Trakten runt Tan Tan Airport är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Marocko